Туздыбаста́у (, до 199? г. — Калинино) — село в Талгарском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Туздыбастауского сельского округа. Находится примерно в 14 км к западу от города Талгар. Код КАТО — 196245100.

Население 
В 1999 году население села составляло 9182 человека (4553 мужчины и 4629 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 12577 человек (6217 мужчин и 6360 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Талгарского района
Переименованные населённые пункты Казахстана
Объекты, названные в честь Михаила Калинина